Amapaense – abitanti di Amapá do Maranhão
Amapaense – abitanti di Amapá